Сан Себастијан Абасоло има више значења:

 Општина Сан Себастијан Абасоло (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Себастијан Абасоло (Сан Себастијан Абасоло, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику